Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Sport Vlaanderen-Baloise in der Saison 2021.

Siege

Mannschaft

Weblinks 
 

Radsportteam 2021